Vehreschild ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Vehreschild (* 1979), deutsche Ärztin und Hochschullehrerin
 Stephan Vehreschild (* 1959), deutscher Politiker (CDU) und Bürgermeister von Niederkassel